«No Grave But the Sea» — п'ятий студійний альбом шотландського павер-метал-гурту Alestorm. Реліз відбувся 26 травня 2017 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Крістофер Бовес — вокал, клавітара
 Пітер Алкорн — ударні
 Гарет Мардок — бас-гітара
 Мате Бодор — гітари
 Елліот Вернон — клавіші, додатковий вокал

Чарти

Примітки

Посилання 
  Альбом No Grave But the Sea в Encyclopaedia Metallum
  Alestorm на Twitter
  Alestorm на Myspace

Альбоми Alestorm
Альбоми Napalm Records